Holmes Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Cometa Holmes, cometa periòdic del Sistema Solar descobert per l'astrònom britànic Edwin Holmes
 Biografies:
 Alfred Holmes (Londres, 1837 - París, 1876), compositor i violinista anglès
 Arthur Holmes (1890 - 1956), geòleg britànic
 Augusta Holmès (París, 1847 - 1903), compositora francesa de pares irlandesos 
 George Augustus Holmes (Peckham, 1861 - 1943), compositor anglès
 Henry Holmes (Londres, 1839 – San Francisco, Califòrnia, USA, 1905), compositor i violinista anglès
 H. H. Holmes (1861 - 1896), assassí en sèrie nord-americà 
 Jackie Holmes (1920, Indianapolis, Indiana), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 James Holmes
 Katie Holmes (Toledo, Ohio, 1978), actriu estatunidenca 
 Odetta Holmes (Birmingham, Alabama, 1930 - Nova York, 2008), cantant i activista afroamericana
 William Holmes (Kingston upon Hull, 1936), ciclista anglès
 Personatges de ficció:
 Mycroft Holmes, personatge de ficció creat per Arthur Conan Doyle que apareix a alguns relats de les aventures de Sherlock Holmes
 Sherlock Holmes, personatge de ficció
 Cinema:
 Holmes & Watson. Madrid Days, pel·lícula de 2012
 Mr. Holmes, pel·lícula de 2015